

Sigle 
 Journal of Geophysical Research – periodico scientifico statunitense

Codici 
 JGR – codice aeroportuale IATA dell'eliporto di Kangilinnguit/Grønnedal (Groenlandia)